Монтелло — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо

Монтелло — місто, штат Вісконсин
 Монтелло — місто, штат Вісконсин
 Монтелло — переписна місцевість, штат Невада